Apt kan syfta på:

 Apt, Vaucluse – en kommun i departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike
 Apt (kanton) – en kanton i Frankrike
 Apt (geologi) – en geologisk tidsperiod under äldre krita

Personer
 Jerome Apt (1949–), en amerikansk astronaut uttagen i astronautgrupp 11

Se även
 APT – flera